Milne Bay steht für:

 Milne-Bucht in Papua-Neuguinea
 Milne Bay Province, Provinz in Papua-Neuguinea